Atsushi et Elena Miyano sont des personnages du manga et animé Détective Conan. Ils sont les parents de Shiho et Akemi Miyano. Ce furent des scientifiques et biochimistes au sein de l'Organisation travaillant sur deux mystérieuses drogues: l' APTX 4869 et Silver Bullet avant de périr dans un accident de voiture alors que Sherry était une enfant, cependant des doutes subsistent quant aux circonstances réelles de leurs morts. C'est Shiho qui prendra la relève pour l'APTX 4869.

Atsushi Miyano

Atsushi Miyano (宮野 厚司 Miyano Atsushi en japonais) était le père de Shiho et Akemi et un biochimiste de l'Organisation travaillant avec sa femme sur l'APTX 4869 et une mystérieuse drogue nommée "Silver Bullet", avant de mourir dans ce que Pisco appelle un accident de voiture.

Contexte 
Atsushi Miyano était impopulaire dans le milieu scientifique car ses travaux et théories n'était pas retenu, il était surnommé "le scientifique fou". Le professeur Agasa le rencontra lui et sa femme Elena lors de conférences, d'ailleurs Atsushi complimenta le professeur sur ses inventions.

Atsushi Miyano quitta le domicile familial 30 ans avant l'intrigue principale pour mener à bien ses recherches scientifiques, après quelque difficultés il réussit à trouver un sponsor et travailla pour lui, Conan et Haibara pense qu'il s'agit de l'Organisation. Il épousa par la suite Elena et travailla avec celle-ci sur des projets scientifiques de l'Organisation comme l'APTX 4869 et le Silver Bullet. Puis, alors qu'Akemi était âgée de 5 ans, il visita avec Elena le domicile de son père alors occupé par son ami d'enfance Souhei Degima, celui-ci déclara que Atsushi voulait lui dire quelque chose de très important mais qu'il ne dit rien. Cette visite eut lieu 20 ans avant l'intrigue principale.

Boubon déclara avoir rencontré Atsushi peu de temps avant sa mort.

Personnalité 
Contrairement à sa réputation de 'scientifique fou' qui lui était attribué, le professeur Agasa décrit Atsushi comme étant un homme très poli et qu'il n'avait aucun soupçons à son égard.

Elena Miyano

Elena Miyano (宮野 エレーナ Miyano Erēna, en japonais). Elle était la mère de Shiho et Akemi et une biochimiste de l'Organisation travaillant avec Atsushi, son mari, sur l'APTX 4869 et une mystérieuse drogue nommée « Silver Bullet », avant de mourir dans ce que Pisco appelle un accident de voiture bien qu'il reste des doutes quant aux cironstances réelles de sa mort. C'est Shiho qui prendra sa relève pour l'APTX 4869.

Contexte 
Elena Miyano était surnommée "L'ange de l'enfer" au sein de l'Organisation, Haibara la décrit comme un ange qui tomba dans l'enfer, ce surnom est probablement dû à sa bonne personnalité qui diffère du reste de l'Organisation. 

Bourbon la rencontra peu de temps avant sa mort.

Enregistrement destinés à Shiho
Conan, le professeur Agasa et Ai Haibara se rendent chez un ami de Elena et Atsushi Miyano, les parents de Akemi et Ai car ils ont des raisons de croire qu'elle a laissé quelque chose concernant l'Organisation des Hommes en noirs. Ils découvrent qu'Akemi a mis dans les toilettes des messages prononcés par Elena Miyano et enregistrés sur des cassettes, elles sont à destination de Shiho, numérotés de 1 à 20 qui correspond aux vingt anniversaires de celle-ci. 

Pour le dix-huitième anniversaire de Shiho, sa mère laisse un étrange message dans lequel elle révèle qu'elle travaille sur une terrifiante drogue nommé Silver Bullet.

Personnalité 
Elle semble avoir une bonne personnalité comme l'indique son surnom au sein de l'Organisation et les enregistrements qu'elle laissa à sa fille Shiho. Cependant le professeur Agasa la décrit comme étant plus suspicieuse que son mari Atsushi.

Circonstances réelles de la mort d'Atsushi et Elena Miyano 
Ai Haibara déclare au professeur Agasa qu'elle est orpheline à la suite des décès de ses parents dans un accident de voiture, Pisco dit la même chose lorsqu'il la captura, cependant certains éléments troublants semblent indiquer le contraire. En effet, sachant qu'elle allait mourir, Elena Miyano réalisera des enregistrements sur des cassettes destinés à Shiho. De plus elle se rendit avec son mari chez un ami afin de lui transmettre un message important, ce qui semble indiquer qu'ils savaient qu'un drame pourrait arriver. Enfin Vermouth a manifesté sa haine envers Sherry qu'elle s'acharne à tuer ainsi qu'envers ses parents dont elle qualifie les recherches de 'stupide', Vermouth peut avoir un lien avec la mort des parents d'Ai voir si ce n'est pas elle qui les aurait tués.

Voir aussi 
Akemi Miyano
Ai Haibara
APTX 4869
L'Organisation des hommes en noir

Références 
 www.detectiveconanworld.com

Personnage de Détective Conan